Ирментруда Французская (фр. Ermentrude de France) — имя нескольких французских принцесс:

 Ирментруда Французская (дочь Людовика II Заики) (ок. 875/878 — ?) — дочь короля Западно-Франкского королевства Людовика II Заики от второго брака с Аделаидой Парижской.
 Ирментруда Французская (аббатиса Хаснона) (ок. 854 — после 11 июля 877) — аббатиса монастыря Хаснон в Валансьене, дочь короля Западно-Франкского королевства Карла II Лысого от первого брака с Ирменгардой Орлеанской.
 Ирментруда Французская (графиня Юлиха) — дочь короля Западно-Франкского королевства Карла III Простоватого от первого брака с Фредеруной, жена пфальцграфа Лотарингии Готфрида.